Hochdruckpumpe bezeichnet:

 eine Pumpe, die einen hohen Druck erzeugt
 eine Radialkolbenpumpe als spezielle Bauart einer Kolbenpumpe
 die „Vergeltungswaffe“ V3